Filmtheater steht für:
 Kino, Film-Aufführungsbetrieb 
 einzelne Filmtheater:
 Filmtheater am Friedrichshain, Berlin
 Union Filmtheater Bochum
 Filmtheater Weltspiegel, Cottbus 
 Studio Filmtheater (Kiel)